Pevma - Štmaver - Oslavje (Piuma-San Mauro-Oslavia, Peume-Sant Maur-Oslavie) je mestna četrt Občine Gorica, ki se deli na:

 Pevma
 Štmaver
 Oslavje